Badrīnāth kan syfta på följande platser:

Indien 

 Badrīnāth (berg i Indien), Uttarakhand, Chamoli, 
 Badarīnāth, ort, Uttarakhand, Chamoli, 

Robotskapade Indienförgreningar